Griso steht für:

 Federigo Griso, einen italienischen Reitmeister
 Moto Guzzi Griso, ein Motorrad der italienischen Marke Moto Guzzi